Домашня мережа — комп'ютерна мережа, яку забезпечує університет для обслуговування гуртожитків
 Залишкова потокова мережа в теорії графів
 Залишкова нейронна мережа